Nina Bratčikova e Darija Jurak erano le detentrici del titolo. Jurak quest'anno non ha partecipato. Bratchikova ha fatto coppia con Vladimíra Uhlířová, ma ha perso nei quarti di finale contro Eva Hrdinová e Karolína Plíšková per ritiro.

Il doppio del torneo di tennis Al Habtoor Tennis Challenge 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Elena Camerin e Vera Duševina che hanno battuto in finale Hrdinová e Karolína Plíšková 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Nina Bratčikova /  Vladimíra Uhlířová (Quarti di finale, ritiro)
  Oksana Kalašnikova /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)

 Kristina Barrois /  Sandra Klemenschits (semifinali) 
 Akgul Amanmuradova /  Arina Rodionova (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Al Habtoor Tennis Challenge 2012